La expresión Descalzos por el parque (Barefoot in the Park en su título original) puede referirse a:

 La obra de teatro Descalzos por el parque (1965), de Neil Simon.
 La película Descalzos por el parque (1967), basada en la anterior.
 La canción «Barefoot in the Park», de James Blake junto a Rosalía, lanzada como sencillo en el 2019.